Bijela jama:
bijela jama (opća teorija relativnosti)
bijela jama (petljasta kvantna gravitacija)